Graduação — para quem conclui este estágio do ensino superior
 Graduações do caratê — para quem obteve grau nessa arte marcial
 Graduados — telenovela argentina
 Graduados (telenovela chilena)
 Hierarquia militar do Brasil — para aquele militar que alcançou até o grau de suboficial ou subtenente na hierarquia
 Hierarquia militar de Portugal — para aquele militar que alcançou até o grau de sargento ou oficial na hierarquia

Ver também 
 Pós-graduado
 Grau acadêmico

Desambiguação